Centre d'Investigació i Desenvolupament, centre de recerca del CSIC
 Dissociació induïda per col·lisió
 Coagulació intravascular disseminada